Se også 582 (tal)

Begivenheder 
13. august - Maurikios tiltræder som kejser af Det byzantinske rige

Født

Dødsfald 

 

82
Artikler om enkelte år